Esta é a edição de 2005/2006 do terceiro escalão do futebol português, designado II Divisão.

Formato da Prova 
 Numa primeira fase, quatro séries (A, B, C e D) disputam 30 jornadas, entre 16 clubes cada série.

Clubes participantes da temporada 2005/06

Série A

Série B

Série C

Série D

Primeira Fase

Série A

Série B

Série C

Série D

2ª Fase

Play-Off

Final
Os dois clubes que disputaram a afinal foram promovidos à Liga de Honra

Ligações externas

FPF.pt - campeonatos nacionais

2005–06
Futebol de 2005 em Portugal
Futebol de 2006 em Portugal